Hotel Astoria (Brussel), België
 Astoria Palace Hotel, Rio de Janeiro, Brazilië
 Hotel Astoria (Kopenhagen), Denemarken
 Danubius Hotel Astoria, Boedapest, Hongarije
 Astoria Hotel (Satu Mare), Roemenië
 Hotel Astoria (Sint-Petersburg), Rusland
 Hotel Astoria (Belgrado), Servië
 Waldorf-Astoria Hotel, New York, Verenigde Staten